Алгонквин има више значења:
 Алгонквин (Мериленд)
 Алгонквин (Илиноис)

Види још 
 Алгонквини